Lliga israeliana de bàsquet (del seu nom en anglès Basketball Super League), màxima competició de basquetbol d'Israel
 Lliga turca de bàsquet (del seu nom en turc Basketbol Süper Ligi), màxima competició de basquetbol de Turquia
 Bulletin de la Société de Linguistique, revista científica de referència el camp de la lingüística
 Bulletin of Symbolic Logic, revista científica de referència el camp de la lògica simbòlica
 Llengua de signes britànica (del seu nom en anglès British Sign Language), llengua de signes per a sords usada al Regne Unit
 Nivells de bioseguretat (del seu nom en anglès Biosafety Levels), classificació de la bioseguretat segons els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units
 BSL també és el codi de la UCI del Bofrost-Steria, equip ciclista de Bèlgica
 BSL també és el codi IATA de l'Aeroport de Basilea-Mulhouse-Friburg, aeroport que serveis una zona fronterera entre França, Suïssa i Alemanya